И́нгленд, Ингланд (, ) — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (1867—1949) — британский политик, член Палаты общин (1922—1931).
  (1932—2013) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Флорида (1978—1980).
  (1647—1711) — английский политик, член Палаты общин (1702—1709).
  (род. 1994) — британская футболистка, чемпионка Англии (2020, 2021) и обладатель Кубка Англии (2021, 2022) в составе клуба «Челси».
  (1921—2013) — британский электротехник, председатель Центрального совета по выработке электричества (1977—1982).
  (род. 1937) — американский электротехник, предприниматель и чиновник, министр ВМС США (2001—2006).
  (род. 1939) — американский метеоролог, главный метеоролог телеканала KWTV, создатель системы «Первое предупреждение».
 Ингленд, Дейв (род. 1969) — американский каскадёр и актёр.
 Ингленд, Джон:
  (1786—1842) — американский католический священник, епископ Чарлстона (1820—1842).
  (1911—1985) — австралийский политик, член Палаты представителей (1960—1975), администратор Северной территории (1978—1981).
 Ингленд, Джордж Аллан (1877—1936) — американский писатель-фантаст и общественный деятель.
  (род. 1957) — американский химик-технолог и менеджер, обладатель медали Генри Лоренса Гантта Американской ассоциации менеджмента и Американского общества инженеров-механиков (2004).
 Ингленд, Дэвид:
 Ингленд, Дэвид — британский бегун, бронзовый медалист Игр Британской империи и Содружества наций в эстафете 4×110 ярдов в составе сборной Уэльса (1962)
  (род. 1956) — австралийский рулевой в академической гребле, тренер и спортивный функционер; бронзовый медалист чемпионата мира в лёгких восьмёрках (1977).
  (род. 1964) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Каслфорд» (1986).
 Ингланд, Линди (род. 1982) — американский военнослужащий, участница пыток заключенных в тюрьме Абу-Грейб.
 Ингленд, Майк (род. 1941) — валлийский футболист и футбольный тренер.
  (1946—2022) — американский лингвист, лауреат премии Кеннета Хейла Лингвистического общества Америки за изучение мамского и майянских языков (2016).
 Ингленд, Пол (1929—2014) — австралийский автогонщик, пилот Формулы-1.
  (род. 1949) — американский социолог, лауреат премии Джесси Бернард Американской социологической ассоциации (1999).
  (1863—1908) — новозеландский архитектор, ряд работ которого включены в реестр наследия Новой Зеландии.
 Ингленд, Ричард:
  (ок. 1750—1812) — британский военный деятель, комендант Детройта (1792—1796), командующий Западным округом Британской армии (1803—1812).
  (род. 1981) — австралийский велогонщик, чемпион Австралии в командной гонке преследования (2007).
  (между 1816 и 1830—1896) — британский фотограф, автор стереоскопических фотографий; работы входят в частности в собрание Музея Виктории и Альберта.
  (род. 1951) — британский геофизик, обладатель золотой медали Королевского астрономического общества (2016).
 Ингленд, Ханна (род. 1987) — британская бегунья на средние дистанции.
 Ингленд, Эдвард:
 Инглэнд, Эдвард (ок. 1669—1720) — ирландский пират.
  (1869—1934) — американский юрист и политик, председатель Сената штата Западная Виргиния (1915—1917) и генеральный прокурор штата (1917—1925), член Палаты представителей США (1927—1929).
  (1899 — между 1979 ии 1981) — австралийская писательница.
 Ингленд, Энтони:
 Инглэнд, Энтони Уэйн (род. 1942) — американский астронавт.
  (род. 1986) — британский игрок в регбилиг, игрок Суперлиги в составе клубов «Уоррингтон Волвз» и «Уэйкфилд Тринити».
 Ингленд, Эрик:
  (род. 1971) — игрок в канадский и американский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (2004).
  (род. 1988) — американский кинорежиссёр и сценарист.

Топоним 
 Ингленд — город в штате Арканзас (США).

Примечания

См. также